chamsa – pięcioksiąg, utwór poetycki
 chamsa (sardela europejska) – gatunek morskiej ryby z rodziny sardelowatych (Engraulidae)
 chamsa – „ręka Fatimy” lub „ręka Miriam”, symbol używany w krajach orientu